— японская фамилия, а также топоним. Известные носители:
 Иида, Дакоцу (1885—1962) — японский поэт.
 Иида, Ёсикуни (1923—2006) — японский художник и скульптор.
 Иида, Каори (род. 1981) — японская певица, бывшая участница идол-группы Morning Musume.
 Иида, Сёдзиро (1888—1980) — генерал Японской императорской армии.
 Иида, Такако (род. 1946) — японская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 Иида, Тёко (1897—1972) — японская актриса.

Географические названия 
 Иида — город в Японии, находящийся в префектуре Нагано.